Андрейчук Іван Іванович — радянський філолог
 Андрейчук Іван Федорович — хорунжий УПА